Wojnowice (powiat Leszczyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Leszczyński
 Wojnowice (powiat Nowotomyski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Nowotomyski
 Wojnowice (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Wojnowice (powiat Średzki), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Średzki
 Wojnowice (powiat Wrocławski), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Wojnowice (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Głubczycki
 Wojnowice (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Wojnowice (powiat Opatowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Opatowski
 Wojnowice (powiat Ostrowiecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Ostrowiecki
 Wojnowice (West-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Pyrzycki